Tenreuken (straat) - straat in Watermaal-Bosvoorde, België
 Tenreuken (tramhalte) - tramhalte in Watermaal-Bosvoorde, België